Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as wimbledoni teniszbajnokság női páros mérkőzéseit.

A címvédők a Williams nővérek, Serena és Venus voltak, de utóbbi visszalépett a tornától, így nem tudtak részt venni a viadalon.

A tornagyőzelmet a tajvani Hszie Su-vej és a kínai Peng Suaj szerezte meg, a döntőben 7–6(1), 6–1-re felülmúlva az Ashleigh Barty–Casey Dellacqua-kettőst.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Felső ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei (Year=2013 és Ladies Doubles választással)
Selejtező eredményei (Year=2013 és Qualifying Ladies Doubles választással)

N2